Церковь в Валсае () — руины церкви в покинутом скандинавском поселении Валсай на юге Гренландии (современный Какорток). Это наиболее сохранное из средневековых зданий Гренландии.

Свадьба в этой церкви, отмеченная в документах от сентября 1408 года, — это последнее задокументированное событие в средневековой истории  Гренландии.

История 
Согласно сагам, усадьбу Валсай основал Торкелль Фарсеркур, дядя или двоюродный брат Эрика Рыжего, первооткрывателя Гренландии. Христианство прибыло в Гренландию около 1000 года, и в стране начали строить церкви.

Считается, что современное здание церкви было построено в XIV веке, однако археологические раскопки указывают на то, что это не первая церковь на этом месте. Церковь упоминается в нескольких позднесредневековых документах как одна из 10—14 приходских церквей в Восточном поселении.

14 или 16 сентября 1408 года в церкви прошла свадьба Торстейдна Олафссона и Сигридур Бьорнсдоттир. Свадьба упоминалась в письмах епискова Гардара. Позже пара переехала на север Исландии. Эта свадьба является последним задокументированным событием в скандинавской Гренландии.

Существует эскимосская легенда относительно церкви. Согласно легенде, разразилась война между скандинавским вождём Унгортоком и эскимосским вождём К'айссапом. Эскимоссы напали на Валсай и сожгли скандинавов в их же домах, но Унгорток спасся со своей семьёй. К'айссап смог убить Унгортока после долгого преследования. Это случилось возле города Уманарссуак. Однако, согласно археологическим данным, большого пожара в поселении не было.

Постройки 
Валсай находится на узкой полосе земли на вершине фьорда. Церковь находится примерно в 70 м от воды. Церковь расположена в классической гренландской норвежской усадьбе с несколькими дополнительными смежными зданиями. Усадьба включала в себя большое здание площадью около 1300 квадратных метров. В нем было одиннадцать комнат, сочетающих жилые помещения, банкетный зал размером 8 на 5 метров и залы для скота. Вдали от главного здания находились другие загоны для скота, загон, предназначенный для содержания лошадей, склад на вершине холма и склад на берегу воды.

Здание было построено над более ранним сооружением, относящимся ко времени Эрика Рыжего, и, возможно, это был дом Торкелля Фарсеркура, основателя поселения.

Архитектура 

Церковь длиной около 16 метров и шириной 8 метров. Она была построена в англо-норвежском стиле в начале XIII века. Вокруг церкви жило 30—35 человек. Рядом находилась дамба, определяющая границы поселения.

Церковь была построена из гранитных булыжников. Камни тщательно уложены и установлены. Некоторые из камней весят от 4 до 5 тонн, а некоторые даже больше.

Строительный раствор также использовался, но не известно, использовался ли он между камнями или только как штукатурка на наружных стенах. Раствор был сделан из моллюсковых раковин, а потому стены изначально имели белоснежный цвет. Город, рядом с которым находятся руины, называется Какорток (), что по-гренландски значит «белое место». Возможно, город был назван в честь цвета церкви.

Стены примерно 1,5 метра толщиной. Считается, что у церкви была покрытая торфом деревянная крыша. Все двери и окна построены с использованием притолок, за исключением одного окна на восточном фронтоне, которое имело арку. Внутренние оконные проёмы шире; эта деталь не встречается в исландских церквях, но хорошо известна в ранних церквях в Великобритании, которые могли быть прототипом этой церкви.

Благодаря высокому качеству строительства церковь сопротивляется стихии лучше, чем другие североевропейские сооружения в Гренландии. Тем не менее, он частично рухнул, в основном потому, что был построен на кладбище. Могилы не были удалены до начала строительства, что привело к затоплению фундамента.

См. также 

 Валсай

Примечания 

Руины в Гренландии